Cratere Daly – cratere lunare
 Cratere Daly – cratere marziano